Theo Bos ist der Name folgender Personen:

* Theo Bos (Fußballspieler) (1965–2013), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Theo Bos (Radsportler) (* 1983), niederländischer Radrennfahrer